Wassermann peut désigner :

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 August von Wassermann, (1866-1925), immunologiste et bactériologue allemand ;
 Ehren Wassermann, un joueur de baseball ;
 Jakob Wassermann (1873-1934), un écrivain judéo-allemand ;
 Zbigniew Wassermann (1949-2010), homme politique polonais ;
 Laurie Dann (née Wasserman, 1957-1988), meurtrière américaine.

Personnages de fiction 

 Élise Wassermann est un personnage de  sérié télévisée.

Médecine 

 Réaction Bordet-Wassermann pour le dépistage de la syphilis, dont la mise au point est due, entre autres, à August von Wassermann.

Aviation 

 Radar Wassermann, un radar à longue portée des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 

 
 

Patronyme germanique
Homonymie de patronyme